Copa Río Branco var en fotbollstävling mellan Brasiliens och Uruguays herrlandslag som spelas i varierad frekvens från 1931 till 1976.

Resultat

Poängtabell

Matcher
Copa Río Branco 1931

Copa Río Branco 1932

Copa Río Branco 1940

Copa Río Branco 1946

Copa Río Branco 1947

Copa Río Branco 1948

Copa Río Branco 1950

Copa Río Branco 1967

Copa Río Branco 1968

Copa Río Branco 1976

Källor

Se även
 Rivalitet i fotboll mellan Brasilien och Uruguay – komplett lista över matcher mellan lagen
 Copa Lipton
 Copa Newton
 Copa Roca
 Alla Brasilianska Landslagsspel